Het ATP-toernooi van Rotterdam 2005 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2005) werd van 14 tot en met 20 februari 2005 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Lleyton Hewitt was de titelverdediger, maar had besloten dit jaar niet deel te nemen. Roger Federer, de nummer 1 van de plaatsingslijst, won het toernooi door in de finale de Kroaat Ivan Ljubičić in drie sets te verslaan.

Het toernooi van 2005 trok 108.030 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rotterdam
2005